Poppa ist der Name folgender Personen:

 Poppa von Bayeux, Ehefrau oder frilla des Normannen Rollo (* wohl 846, † 931)
 Kurt Poppa (1913–2000), deutscher Skisportler und Skibauer
Poppa ist der veraltete deutsche Name der ungarischen Stadt Pápa.